MVR est un sigle pouvant correspondre à :
 MVR, le code ISO 4217 de la roupie maldivienne, la rufiyaa,
 Mouvement Cinquième République, un parti de gauche au Venezuela,
 .

Code IATA des aéroports